Соси́ска в те́сте — сосиска, покрытая спирально накрученным в форме «колбаски» сдобным или слоёным тестом и запечённая в жаровом шкафу. Сосиска в тесте — кулинарное изделие, пользующееся спросом во всём мире. Особенно популярны в школьных и студенческих столовых.

Сосиска в тесте — немецкое изобретение. В Германии это блюдо известно под названием  — «сосиска в ночной рубашке».

Позже этот рецепт распространился в Великобритании и США под названием  — «поросята в одеяле».

Галерея 
Процесс приготовления сосисок в тесте (в домашних условиях):

Примечания

См. также 
 Хот-дог
 Корн-дог
 Уайт-хот
 Фастфуд
 Жаба в норке

Выпечка
Фастфуд
Блюда из колбасы
Блюда из слоёного теста